Ранчерија ла Соледад има више значења:

 Ранчерија ла Соледад (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчерија ла Соледад (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчерија ла Соледад (Сан Фелипе дел Прогресо), насеље у савезној држави Мексико у Мексику